Губернатор Коннектикута () — глава исполнительной ветви власти Коннектикута и главнокомандующий . Он отвечает за исполнение законов штата, в его полномочия входит одобрение законопроектов, принятых  или наложение на них вето, а также созыв ассамблеи. Губернатор Коннектикута не имеет права осуществлять помилование, что нехарактерно для губернаторов штатов США.

За всю историю штата данную должность занимали 68 человек, прослужившие 72 срока. Дольше всех прослужили четверо губернаторов в начале существования Коннектикута — их избрали девять или более раз на срок в один год. Самый долгий срок был у первого губернатора  — более 14 лет, 7 из которых в качестве колониального губернатора; самое долгое время службы губернатора штата без учета других должностей — у сына первого губернатора,  — свыше 11 лет. Самый короткий срок был у Хайрама Бингема, прослужившего всего один день до подачи в отставку ради полученного на выборах места в Сенате.  известен как один из немногих представителей третьих партий, одержавших крупную победу на выборах: в 1990 году он был избран на один срок от . Действующий губернатор — Нед Ламонт, вступивший в должность 9 января 2019 года.

Список 
 О периоде до перехода в состав США см. .
Коннектикут был одной из первоначальных тринадцати колоний; в состав США вошел 9 января 1788 года. До провозглашения независимости Коннектикут был колонией Королевства Великобритания. Как и большинство раннеобразованных штатов, Коннектикут претендовал на западные территории, но, в отличие от них, не  от всех притязаний во время образования США. Он не отказался от притязания на Западный резервный район Коннектикута до 1800 года, когда последний был передан Старый Северо-Запад/Северо-Западной территории.

Действующая , ратифицированная в 1965 году, устанавливает срок полномочий губернатора в четыре года; он начинается в среду после первого понедельника января, следующего за годом выборов. Предыдущая редакция конституции 1818 года первоначально предусматривала срок губернатора в один год; в 1875 году он был увеличен до двух лет, а в 1948 году до четырёх лет. Поправка 1875 года также перенесла день начала срока с первой среды мая, следующего за выборами на текущий вариант. Конституция штата предусматривает выборы вице-губернатора на тот же срок, что и губернатора и по тому же бюллетеню; данная норма была введена в 1962 году. В случае вакантности должности губернатора им становится вице-губернатор. До принятия редакции конституции 1965 года вице-губернатор лишь исполнял обязанности губернатора. Ограничения по числу сроков нет.

Коннектикут не вводил собственной конституции несколько десятилетий после принятия в состав США; до 1818 года органы власти функционировали согласно нормам колониального устава.

Примечания

Комментарии

Источники 

 
Коннектикут
Губернаторы